Кро́муэлл, Кро́мвель, Кро́мвелл () — английская фамилия, также топоним.

Фамилия 
 Кромвель, Оливер (1599—1658) — английский политик, лидер революции, Лорд-протектор.
 Кромвель, Бриджит (1624—1681) — дочь Оливера Кромвеля.
 Кромвель, Ричард (1626—1712) — английский политик, сын Оливера Кромвеля, Лорд-протектор.
 Кромвель, Оливер (ок. 1562 — 1655) — английский политик, дядя и тезка Оливера Кромвеля
 Кромвелл, Джеймс Оливер (род. 1940) — американский актёр.
 Кромуэлл, Сеймор (1934—1977) — американский гребец.
  (1922—1958) — американский океанограф, открывший течение Кромвелла.
 Кромвель, Томас (1485—1540) — английский политик, сподвижник Генриха VIII.
 Кромвель, Фрэнсис (1638—1720) — дочь Оливера Кромвеля.
 Кромвель, Элизабет (1598—1665) — жена Оливера Кромвеля.

Топоним 
 Кромвель — гора в Альберте (Канада).
 Кромвель (Новая Зеландия)
 Кромвель (Ноттингемшир)

В Соединенных Штатах:
 Кромвель (штат Алабама)
 Кромвель (Калифорния)
 Кромвель (Коннектикут)
 Кромвель (штат Индиана)
 Кромвель (штат Айова)
 Кромвель (город, Миннесота)
 Кромвель (тауншип, Миннесота)
 Кромвель (штат Оклахома)

В культуре 
 «Кромвель» — исторический фильм, обладатель премии «Оскар».
 Кромвель (пьеса) — пьеса Виктора Гюго.
 Кромвель (трагедия) — трагедия Оноре де Бальзака.
 Оливер Кромвель (песня) — песня Монти Пайтон.

В военной технике 
 Mk VIII «Кромвель» — британский крейсерский танк периода Второй мировой войны.
 USS Кромвель (DE-1014) — сторожевой корабль ВМС США.

Другие значения 
 Cromwell — альтернативная прошивка для игровой консоли Microsoft Xbox.
 Течение Кромвелла — противотечение в Тихом океане.

Примечания